Гойкович (кирилиця: Гојковић, серб. Gojković) — сербське патронімічне прізвище, що  походить від чоловічого імені Гойко. 

 Душко Гойкович ( 1931) — джазовий музикант
 Предраг Гойкович (1932—2017), співак
 Мая Гойкович ( 1963) — сербська політична діячка, президент Народних зборів Сербії (2014—2020)
 Янко Гойкович ( 1973) — плавець
 Йован Гойкович (1975—2001) — футболіст
 Володимир Гойкович ( 1981) — ватерполіст
 Александар Гойкович ( 1988) — футболіст
Патронімічні прізвища
Сербські прізвища
Прізвища